Euplokamis är ett släkte av kammaneter. Euplokamis ingår i familjen Euplokamidae. 

Euplokamis är enda släktet i familjen Euplokamidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Euplokamis